Ел Нансито има више значења:

 Ел Нансито (Аматенанго де ла Фронтера), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Нансито (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику